Thomas Stafford (graaf) (ca. 1368-1392), graaf van Stafford
 Thomas Stafford (1533-1567), kwam in opstand tegen Queen Mary
 Thomas Stafford (astronaut) (1930), Amerikaans astronaut en luchtmachtgeneraal
 Tom Stafford, Amerikaans astronoom, ontdekker van diverse planetoïden